Der Space Launch Complex-3 (SLC-3, gesprochen „Slick Three“) ist ein aktives Startgelände auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA.

SLC-3 war der erste Startplatz der US-amerikanischen Atlas-Rakete. Der Startkomplex wurde in den frühen 1960ern gebaut und besteht aus den zwei Startplattformen SLC-3E und SLC-3W. Im Gegensatz zu den Startanlagen an der Ostküste der USA, wie der Cape Canaveral SFS und dem Kennedy Space Center, erlaubt die von Ost nach West verlaufende Küstenlinie Nutzlasten in polare Umlaufbahnen zu starten.

Im Jahr 2003 wurde der Startkomplex 3E für Atlas-V-Raketen umgebaut. Auch deren Nachfolger Vulcan soll vom SLC-3E staten. Der Startkomplex 3W wurde im Jahr 2005 zur Erprobung der Falcon-1-Rakete hergerichtet, es fand jedoch kein Start statt.

Mit Mars InSight (Discovery-12) wurde 2018 vom Startkomplex 3E erstmals von der Westküste der USA eine interplanetare Mission gestartet.

Galerie

Startliste 
Stand: 30. Juni 2021

1960er – 1970er – 1980er – 1990er – 2000er – 2010er

Zu geplanten Starts siehe Liste der geplanten Atlas-V-Starts und Liste der geplanten Vulcan-Starts.

Weblinks 
 Vandenberg Space Force Base (englisch)

Einzelnachweise 

Space Launch Complex 03
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Lockheed Martin
United Launch Alliance
Raumfahrt der Vereinigten Staaten